Collegio elettorale dell'Aquila – collegio elettorale della Camera dei deputati (1993-2005)
Collegio elettorale dell'Aquila – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)
Collegio elettorale di L'Aquila-Sulmona – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)
Collegio elettorale di Aquila – collegio elettorale del Regno d'Italia